Anubis – mitologia egipska, później zastąpiony przez Ozyrysa
 Azrael – islam
 Balor – mitologia celtycka
 Mictlantecuhtli – mitologia aztecka
 Jama – hinduistyczny bóg śmierci i zmarłych
 Mot – mitologia bliskowschodnia
 Ozyrys – mitologia egipska
 Tanatos (mitologia) – mitologia grecka, uosobienie śmierci
 Weles – mitologia słowiańska

Zobacz też 
 bóstwa lunarne
 bóstwa solarne
 Samael